Acanthopteroctetes är ett släkte av fjärilar. Acanthopteroctetes ingår i familjen Acanthopteroctetidae. 

Acanthopteroctetes är enda släktet i familjen Acanthopteroctetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Acanthopteroctetes